Paul Jackson, chitarrista dei Bloodgood
 Paul Jackson, fondatore del team iSport International in GP2 
 Paul Jackson, produttore televisivo britannico
 Sergente Paul Jackson, personaggio del videogioco Call of Duty 4: Modern Warfare